Duitsland:
Drage (Elbe), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Drage (Noord-Friesland), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Drage (Steinburg), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein

Kroatië:
Drage (Rakovica)

Polen:
Drawa (Duits: Drage), een rivier in het Woiwodschap West-Pommeren

Slovenië:
Drage (Metlika)